Breslow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Breslow (1928–1980), US-amerikanischer Pathologe (Tumordicke nach Breslow)
 Jan L. Breslow (* 1943), US-amerikanischer Mediziner
 Lester Breslow (1915–2012), US-amerikanischer Gesundheitswissenschaftler
 Norman Breslow (1941–2015), US-amerikanischer Statistiker
 Ronald Breslow (1931–2017), US-amerikanischer Chemiker